Esistono più comuni francesi con questo nome

Bonnes – Charente
Bonnes – Vienne